Сезон 2008 года Формулы-1 — 59-й сезон Формулы-1. Проводился с 16 марта по 2 ноября 2008 года, включал 18 этапов.

Чемпионат выиграл пилот Макларен Льюис Хэмилтон с перевесом в одно очко над Фелипе Массой. Кубок конструкторов выиграла команда Феррари.

В сезоне 2008 впервые в истории гонка Формулы 1 состоялась в тёмное время суток при искусственном освещении (на автодроме в Сингапуре).

Три гонщика одержали свои первые победы в Формуле-1: Роберт Кубица (Гран-при Канады), Хейкки Ковалайнен (Гран-при Венгрии) и Себастьян Феттель (Гран-при Италии). Для первых двух эти победы стали единственными.

Презентации новых болидов 

* Команда начала сезон с обновлённой версией старого болида.

Примечания
 Super Aguri первоначально планировали представить свой болид SA08, в Барселоне 19 февраля, но из-за финансовых проблем они были вынуждены от неё отказаться от презентации и заменить её сессией интервью.
 Renault и Honda начали тесты болидов сезона 2008 за неделю до презентации.
 Хотя и не было презентации, Williams-Toyota дебютировала вместе с FW30 21 января на трассе Валенсия.
 Toro Rosso-Ferrari начали сезон 2008 вместе с обновлённой версией её болида  года STR2

Составы команд 
В соответствии с информацией на официальном сайте чемпионата

Расписание сезона

Изменения

Переходы пилотов 

Смена команды
 Фернандо Алонсо: McLaren → Renault
 Хейкки Ковалайнен: Renault → McLaren
 Джанкарло Физикелла: Renault → Force India
 Нельсон Пике-младший: Renault (тест-пилот) → Renault
 Тимо Глок: GP2/BMW Sauber (тест-пилот) → Toyota
 Витантонио Льюцци: Scuderia Toro Rosso → Force India (тест-пилот)
 Кадзуки Накадзима: GP2/Williams (тест-пилот) → Williams
 Александр Вурц: Williams → Honda (тест-пилот)
 Кристиан Клин: Honda (тест-пилот) → BMW Sauber (тест-пилот)
 Сакон Ямамото: Spyker F1 → Renault (тест-пилот разработки)

Появление в Ф1
 Себастьен Бурде: Champ Car World Series → Scuderia Toro Rosso
 Марко Асмер: Британская Формула-3 → BMW Sauber (тест-пилот)†

Уход из Ф1
 Ральф Шумахер: Toyota F1 → DTM Touring Cars series

Примечание

 Марко Асмер также принимал участие в GP2 за команду FMS International в 2008 года.

Подробнее 
 Себастьян Феттель заменил Скотта Спида после Гран-при Венгрии 2007 года в Scuderia Toro Rosso и был подтверждён в качестве основного пилота на 2008 год. Напарника Витантонио Льюцци заменил четырёхкратный чемпион Champ Car Себастьен Бурде.
 1 октября 2007 Ральф Шумахер объявил об уходе из «Тойоты» по окончании сезона 2007. Он перешёл в DTM.
 7 октября 2007 сообщалось, что Александр Вурц решил уйти из гонок.
 2 ноября 2007 Фернандо Алонсо и McLaren объявили о том, что дальше они «пойдут разными путям»..
 7 ноября 2007 Williams объявила, что Кадзуки Накадзима будет напарником Нико Росберга на сезон 2008 года.
 19 ноября 2007 Тимо Глок был подтверждён в качестве пилота, который заменит Ральфа Шумахера в Toyota.
 7 декабря 2007 после тестов в Force India Ральф Шумахер заявил, что он не хочет возвращаться в Формулу-1.
 10 декабря 2007 Renault подтвердила, что Фернандо Алонсо будет выступать за команду в сезоне 2008 года. Его партнёром будет Нельсон Пике-младший.
 14 декабря 2007 McLaren подтвердила, что Хейкки Ковалайнен будет партнёром Льюиса Хэмилтона
 10 января 2008 Force India подтвердила Джанкарло Физикеллу в качестве первого пилота и Витантонио Льюцци в качестве тест-пилота. Адриан Сутиль уже был подтверждён в качестве второго пилота индийской команды.
 10 января 2008 Александр Вурц был объявлен запасным пилотом «Хонды» после ухода из «Уильямса» накануне бразильского Гран-при.
 2 февраля 2008 BMW Sauber объявила что Кристиан Клин получил контракт тест и запасного пилота команды на сезон 2008 года. Он работал вместе с Марко Асмером, который был молодым тест-пилотом.
 4 февраля 2008 Renault подписала японского гонщика Сакона Ямамото в качестве тест-пилота разработки на сезон 2008 года.

Изменения в регламенте 
 В сезоне 2008 года гонщики обязаны использовать одну коробку передач на протяжении серии из четырёх Гран-при, в случае замены коробки гонщик теряет пять мест от результата квалификации на старте следующей гонки. Гонщик, который не смог финишировать в первой, второй или третьей гонке этого цикла по причинам, независящим от него или команды, может использовать новую коробку без каких-либо санкций. В случае замены гонщика после первой, второй или третьей гонки цикла, гонщик, вышедший на замену должен использовать коробку, которую использовал заменённый гонщик.
 Все компоненты двигателя и коробки передач, включая сцепление, дифференциал и связанные актуаторы должны управляться унифицированным электронным Блоком управления (ECU), поставщик которого определяется FIA. ECU может использоваться только с программным обеспечением, одобренным FIA, и должен быть связан с системой управления способом, указанным FIA.
 Ни одна машина не может быть оборудована системой или устройством, препятствующим пробуксовке колёс или компенсирующим чрезмерные нажатия педали газа (Антипробуксовочная система). Также, не разрешается использование систем, информирующих гонщика о начале вращения колёс.
 Финальная третья сессия сокращена до десяти минут, дозаправка перед стартом запрещена. Квалификация проводится в день перед гонкой с 14:00 до 15:00 местного времени. В первой сессии (20 минут) все машины могут квалифицироваться, после окончания сессии выбывают пять самых медленных машин. Их результаты попадают в протокол, результаты остальных гонщиков аннулируются. Во второй сессии (15 минут) пятнадцать оставшихся машин могут квалифицироваться, после окончания сессии выбывают пять самых медленных машин.

Дополнительное изменение начиная с Гран-при Турции 
После ухода команды Super Aguri из чемпионата, FIA в срочном порядке поменяла регламент квалификации. В первой и второй частях квалификации стали отсеиваться не 6, а 5 машин, чтобы в последней третьей части осталось 10 сильнейших.

Результаты

Гран-при

Личный зачёт 

Примечание
В межсезонье 2008/2009 гг. президент FOM и FOA Берни Экклстоун предложил отказаться от очковой системы подведения результатов чемпионата в пользу медальной (олимпийской). Этот шаг способствовал бы усилению борьбы за чемпионский титул и кубок конструкторов.
Согласно анализу, проведённому Международной федерацией автоспорта, в случае если бы медальная система, предложенная Экклстоуном, была введена в 2008 году, чемпионом мира стал бы Фелипе Масса.

Кубок конструкторов

Результаты в отдельных Гран-при 

* Гонщики, не финишировавшие в Гран-при, но классифицированные потому что завершили 90 % дистанции гонки.

Статистика

Пилоты

Конструкторы

Пилоты 

Примечание: 10-е место определено с учётом дополнительных показателей.

Конструкторы 

Примечание: места с 6-го по 9-е определены с учётом дополнительных показателей.

Примечания

Комментарии

Источники

Ссылки 
 Обзор сезона на сайте FOA Formula1.com

 
Сезоны Формулы-1